

Cinema
 The Scapegoat – film del 1912 diretto da Otis Thayer
 The Scapegoat – cortometraggio del 1913 diretto da Lorimer Johnston
 The Scapegoat – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Gem Motion Picture Company
 The Scapegoat – film del 1914 diretto da Tom Mix
 The Scapegoat – film del 1915 prodotto dalla Essanay
 The Scapegoat – film del 1917 dal romanzo di Paul Laurence Dunbar
 Il capro espiatorio (The Scapegoat) – film del 1959 diretto da Robert Hamer
 The Scapegoat – cortometraggio del 2003 diretto da Darren Ng
 The Scapegoat – film del 2012 diretto da Charles Sturridge

Letteratura
 Il capro espiatorio (The Scapegoat) – romanzo di Daphe du Murier del 1957